Bardanilla puede referirse al nombre común de las siguientes plantas herbáceas de la familia de las apiáceas:

 Torilis arvensis'; o
 Torilis nodosa''.